Samsung Solid E2370 - telefon komórkowy firmy Samsung z serii Solid. Model ten spełnia standard międzynarodowej normy odporności IP54. Maksymalny czas czuwania telefonu wynosi 67 dni, a czas rozmów 22 godziny. Gumowa obudowa chroni urządzenie przed wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

Do Samsunga Solid E2370 można podłączyć zestaw słuchawkowy.

Pozostałe funkcje 
 Latarka z diodą LED
 Możliwość nagrywania filmów
 Radio FM
 mp3
 Funkcja redukcji szumów
 Głośnik stereo
 Książka telefoniczna pozwalająca zapisać do 1 000 kontaktów
 Organizer
 Dyktafon
 Możliwość wysyłania wiadomości alarmowej

Przypisy

Zobacz też 
 Samsung E2370

E2370
Telefony komórkowe z 2010 roku